Termin Aminobutiratna aminotransferaza ima više značenja.

 4-Aminobutirat transaminaza, enzim
 4-Aminobutirat—piruvat transaminaza, enzim